Reneta Ivanova Indzhova, född 6 juli 1953, var premiärminister i Bulgarien 1994-1995. Hon var den första av sitt kön på denna post i Bulgarien.

Referenser 

Bulgariens premiärministrar
Bulgariska politiker under 1900-talet
Födda 1953
Levande personer
Kvinnor